

Toponyme 

Sonntag, une commune autrichienne.

Patronyme 

 August Sonntag (1832-1860), astronome et explorateur allemand,
 ,
 Birgit Sonntag (1976-), coureuse de fond allemande,
 Benoît Sonntag (1977-), informaticien français, auteur du langage de programmation Lisaac,
 Frédéric Sonntag (1978-), dramaturge, metteur en scène et acteur français, 
 Linda Sonntag (1950-), écrivaine finlandaise,
 Maynard Sonntag (1956-), homme politique provincial canadien,
 Walter Sonntag (1907-1948), médecin de camp allemand,
 William Louis Sonntag Sr. (1822-1900), peintre américain.

Musique 
 Sonntag, chanson du duo Mess, ayant représenté l'Autriche au Concours Eurovision de la chanson 1982.

Voir aussi 
 , une page d'homonymie.